Název Mladotice nese několik sídel:
 Mladotice (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Mladotice (nádraží) – nádraží v okrese Plzeň-sever
 Mladotice (Drhovle) – vesnice v obci Drhovle v okrese Písek
 Mladotice (Kraselov) – vesnice v obci Kraselov v okrese Strakonice
 Mladotice (Ronov nad Doubravou) – vesnice patřící k městu Ronov nad Doubravou v okrese Chrudim
 Mladotice (Strážov) – vesnice v obci Strážov v okrese Klatovy

Externí odkazy